

Sigle 
Deep Chlorophyll Maximum – massimo profondo di clorofilla
 Diclorometano, composto chimico largamente utilizzato come solvente per la chimica organica
 Digital Clock Manager, componente elettronico presente nelle FPGA (Field-Programmable Gate Arrays) utilizzato per manipolare segnali di clock.
 Dirección de Contrainteligencia Militar – Direzione di Controspionaggio Militare, servizio segreto cubano
 Disordini craniomandibolari
 Docking Cargo Module, nome originario del modulo Rassvet della Stazione Spaziale Internazionale
 Ductile Class Medium, modalità di progettazione di edifici sismo – resistenti in media duttilità
 Dilated Cardiomyophathy, cardiomiopatia dilatativa

Codici 
 DCM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mazamet, Castres, Francia